Північ — сторона світу
 Північ — час на межі двох діб, який відповідає 12-ій годині ночі.